Александр Николаевич Кутатели (псевдоним; настоящее имя Александр Кутателадзе, ; , Кутаиси — 1982) — грузинский советский писатель и переводчик.

Биография 

Родился в Кутаиси в семье юриста.

Учился на медицинском факультете, потом на факультете грузинской словесности Тбилисского университета (1920—1925, не окончил). В 1924 в прессе впервые было опубликовано его произведение — драма «Змея Хирси».

Член Союза писателей Грузии (1934), с 1952 года — заведующий отделом прозы Союза писателей Грузии.

Творчество 
Александр Кутатели — автор двух стихотворных сборников (1937 и 1941) и сборника рассказов «Бойцы» (1942). Основное произведение — тетралогия «Лицом к лицу» (1933—1952), многоплановый роман о становлении в Грузии советской власти.

Кутатели также принадлежат переводы на грузинский язык «Фауста» И. Гёте, «Прометея» Эсхила.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1958), орденом Дружбы народов (1978) и медалями.

Память 

Мемориальная доска в Тбилиси.

Именем Александра Кутатели названа улица в Тбилиси.

Литература 
 Натрошвили Г., Лицо эпохи, «Дружба народов», 1962, № 4.
 Чилая С., Книга широкого замысла, «Лит. газета», 1958, 18 марта;
 Никулин Л., На холмах Грузии, «Известия», 1962, 7 июля;

Примечания

Ссылки 
 Кутатели Александр Николаевич _ Большая Советская энциклопедия
 
 ალექსანდრე ქუთათელი
 Орден Др. нар. 

Писатели Грузии
Переводчики Грузии